Valenzuela Ríos ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco de Borja Valenzuela Ríos (1917–1998), chilenischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Valparaíso 
 Ricardo Jorge Valenzuela Ríos (* 1954), paraguayischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Caacupé